Guillaume Bonnet peut désigner :
 Guillaume Bonnet (1784-?), un militaire français ;
 Guillaume Bonnet (?-1312), un évêque ;
 Guillaume Bonnet, un joueur de rugby à XIII français du SO Avignon XIII ;
 Guillaume Bonnet, un sculpteur et peintre français du  ;
 Guillaume Bonnet, un cycliste français ;